Леонид Владимирович Бардунов (1932—2008) — советский и российский  (бриолог).

Биография 
Родился 2 июля 1932 года во Владивостоке в семье агронома. Проявлял интерес к биологии в школьные годы. В 1955 году поступил на биологический факультет Иркутского университета. В университетские годы участвовал в экспедициях, организованных М. Г. Поповым.

С 1955 по 1958 год проходил аспирантуру в Ботаническом институте АН СССР под руководством известного бриолога Л. И. Савич-Любицкой, где и началась специализация Бардунова на исследованиях мхов. По результатам аспирантских исследований им была защищена кандидатская диссертация по теме «Флора листостебельных мхов побережий и гор Северного Байкала». После окончания аспирантуры вернулся в Иркутск, работал там в Восточно-Сибирском биологическом институте, продолжал изучать флору мохообразных Южной Сибири.

В 1973 в Киеве защитил диссертацию на соискание степени доктора биологических наук «Флора листостебельных мхов Алтая и Саян», через год после защиты по материалам диссертации им была опубликована монография.

В 1980-е годы активно занимался преподаванием, в 1984 году вышла научно-популярная книга «Древнейшие на суше».

Научная деятельность 
Многочисленные работы посвящены бриофлоре различных районов Сибири (Саяны, Алтай, Прибайкалье) и Дальнего Востока (Приморье, о. Итуруп, о. Кунашир). Бардуновым было описано несколько новых для флоры СССР видов и родов мохообразных, а также несколько новых для науки видов (в том числе ). Занимался вопросам формирования флоры; в частности, развивал идеи субтропического происхождения некоторых элементов флоры Дальнего Востока. Участвовал в подготовке государственных и региональных Красных Книг (СССР, РФ, Бурятии и Забайкальского края).

Основные научные публикации 
 Бардунов Л. В. Флора листостебельных мхов побережий и гор Северного Байкала: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Л. 1958. 21.
 Бардунов Л. В. Листостебельные мхи побережий и гор Северного Байкала. М. 1961. 120.
 Бардунов Л. В. Краткий очерк истории исследования флоры мхов Средней Сибири. — Тр. Вост.-Сиб. фил. СО АН СССР, сер. Биол. «История биологических исследований в Восточной Сибири» 30: 1961.127-136.
 Бардунов Л. В. Третичные реликты во флоре мхов Прибайкалья. — В кн.: Научные чтения памяти Михаила Григорьевича Попова (5-е чтение)(ред. Л. И. Малышев) Иркутск, Иркутск. кн. изд-во: 1963. 48-82.
 Бардунов Л. В. Листостебельные мхи Восточного Саяна. М.; Л. 1965. 160 с.
 Бардунов Л. В. Определитель листостебельных мхов Центральной Сибири. Л. 1969. 330.
 Бардунов Л. В. Флора листостебельных мхов Алтая и Саян: Автореф. дисс. … докт. биол. наук. Киев. 1973. 52.
 Бардунов Л. В. Листостебельные мхи Алтая и Саян. Новосибирск. 1974. 168.
 Бардунов Л. В., Черданцева В. Я. Субтропический элемент во флоре мхов Южного Приморья. — Бот. журн. 65(12):1980. 1747—1756.
 Бардунов Л. В. Древнейшие на суше.- Новосибирск, Наука, 1984. 159.
 Бардунов Л. В. Основные аспекты практического применения мохообразных.- Бот. журн. 74(3): 1989. 406—413.
 Бардунов Л. В. Аридные виды во флоре мхов Южной Сибири. — В кн.: Проблемы бриологии в СССР (ред. И. И. Абрамов) Л., Наука: 1989. 30-36.
 Бардунов Л. В. Очерк бриофлоры Сибири. Новосибирск. 1992. 97.
 Бардунов Л. В., Васильев А. Н. Мхи и печёночники лесов Сибири. Новосибирск, «ГЕО», — 2010.

Виды растений, названные в честь Л. В. Бардунова 
 Мхи
 род Bardunovia Ignatov et Ochyra
 Orthodonthopsis bardunovii Ignatov et B.C.Tan
 Dicranum bardunovii Tubanova et E.Ignatova

 Цветковые растения
 Megadenia bardunovii Popov
 Corispermum bardunovii Popov

Примечания

Литература 
 Игнатов М. С. Леониду Владимировичу Бардунову 70 лет // Arctoa. — 2002. — Т. 11. — С. 1-10.
 Казановский С. Г. Вклад Л. В. Бардунова в изучение мхов Северной Азии // Проблемы изучения и сохранения растительного мира Евразии: Материалы II Всероссийской научной конференции с участием иностранных учёных, посвящённой памяти доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Леонида Владимировича Бардунова (1932—2008 гг.). — 2017. — С. 3—5.
 Черданцева В. Я. Вклад Л. В. Бардунова в изучение флоры мхов юга российского Дальнего Востока // Проблемы изучения и сохранения растительного мира Евразии: Материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвящённой памяти Л. В. Бардунова (1932—2008 гг.). — 2010. — С. 6—8.

Бриологи